Сева́нская котлови́на — горная котловина в Армении, в котором расположено озеро Севан.

Расположение 
Котловина окружена хребтами:
 Гегамский хребет (с запада),
 Варденисский хребет (с юга),
 Восточно-Севанский хребет (с юго-востока),
 Севанский хребет (с востока),
 Арегуни (с северо-востока)

Описание 
Озеро котловины делится на две части Шоржинским подводным валом-порогом: Большой и Малый Севан.

В котловину впадает 28 рек, вытекает одна — Раздан.

Фотогалерея

См. также 
 Севан
 География Армении
 Ширакская котловина

Примечания

Ссылки 
 

Равнины Армении
Котловины